Cenocoeliinae — подсемейство стебельчатобрюхих перепончатокрылых семейства браконид.

Описание 
Постпектальный валик перед средними тазиками развит (иногда только посередине). Проподеальный мост очень широкий, брюшко прикрепляется значительно выше задних тазиков. У самки обычно тазики изнутри посередине с вертикальными или косыми вдавлениями. Пронопе развито. Лоб часто с глубокой выемкой.

Экология 
Являются эндопаразитами жуков-ксилофагов.

Систематика 
Фауна России включает 2 рода и 5 видов, в Палеарктике - 10 видов, в мире более 90 видов.
В составе подсемейства:

Примечания 

Бракониды
Подсемейства насекомых